«Папа́ши» () — французский кинофильм 1983 года в жанре комедии. Оригинальное название Les Compères буквально означает «Кумовья» (крёстные отцы ребёнка по отношению к родителям). Вторая из трёх классических комедий с комическим дуэтом Ришар — Депардьё («Невезучие», «Папаши», «Беглецы»). Известна также благодаря запоминающейся музыке композитора Владимира Косма.

Сюжет 
Семнадцатилетний Тристан, крепко поссорившись с отцом, вместе со своей подругой сбегает из дома. Его мать Кристина решает обратиться за помощью к двум своим давним приятелям, с которыми она встречалась в юности. Чтобы заинтересовать их в поисках Тристана, она сообщает каждому из них, что Тристан — его сын. Встретившись случайно, меланхоличный, ранимый неудачник учитель Франсуа Пиньон и грубоватый, самоуверенный преуспевающий журналист Жан Люка объединяют усилия. При этом каждому из них хочется думать, что именно он — отец Тристана. Так, на голову юноши сваливаются ещё двое нежданных и ненужных папаш. Однако, чувствуя их искреннее участие, Тристан и сам в конце концов сильно привязывается к ним. Втайне от другого Тристан сообщает каждому из них, что именно он — его отец, и мирится с настоящим отцом.

Роли исполняли и дублировали 
 Пьер Ришар — Франсуа Пиньон (Александр Белявский)
 Жерар Депардьё — Жан Люка (Вадим Спиридонов)
 Анни Дюпре — Кристина (Нонна Терентьева)
 Мишель Омон — Поль (Рудольф Панков)
 Стефан Бьерри — Тристан (Александр Рыжков)
 Ролан Бланш — Жанно
 Морис Борье — хозяин отеля в Ницце
 Робер Дальбан — метрдотель
 Жизель Паскаль — Луиза
В скобках указаны актёры, первоначально дублировавшие фильм для проката на русском языке. Этот дубляж был выполнен в 1985 году на киностудии «Мосфильм». Режиссёр дубляжа — Евгений Алексеев. Перевод — Н. Забродина.

Видеорелизы 
В СССР версия фильма с дубляжом выпускалась на VHS-кассетах по программе «Видеопрограмма Госкино СССР». В середине 1990-х фильм распространялся в авторском одноголосом переводе на «пиратских» видеокассетах, с 1999 года фильм выпускался на VHS компанией «ОРТ Видео» с закадровым переводом ОРТ. В 2003 году фильм выпускается компанией «CP Digital» на DVD с многоголосым закадровым переводом и с русскими субтитрами.

См. также 
 Невезучие (фильм, 1981)
 Беглецы (фильм, 1986)

Бадди-муви
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1983 года
Фильмы Франции 1983 года
Фильмы на французском языке